Guaraciaba, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.
 Guaraciaba, un comune brasiliano del Minas Gerais.